Список глубочайших пещер мира. Основан на перечне Боба Гульдена. В список включены пещеры глубже 1000 м, по состоянию на 2021 год. Поскольку исследования пещер продолжаются, список постоянно изменяется.

Глубочайшие пещеры мира

Распределение глубочайших пещер 
Большинство глубоких пещер сосредоточено в Европе (88), значительно меньше их в Северной Америке (9), Азии (6), Океании (4), Африке (1). По странам глубокие пещеры распределены следующим образом:

См. также 
Список длиннейших пещер

Примечания 

Пещеры